Copa Roberto Chery 1919 - mecz towarzyski o puchar Roberto Chery odbył się w 1919 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Brazylii i Argentyny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Roberto Chery 1919 zostały zespoły: Argentyny i Brazylii.

1919 w Ameryce Południowej
1919 w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Brazylii